Die Damallsvenskan 2023 ist die 36. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Saison beginnt am 24. März 2023 und endet am 11. November 2023. Nach dem 17. Spieltag pausiert die Liga vom 10. Juli bis 1. September für die Frauen-WM 2023.

Die beiden Absteiger Umeå IK und AIK Solna werden durch die Aufsteiger Växjö DFF und IFK Norrköping ersetzt. Das Team von Eskilstuna United erhielt wegen ungenügender finanzieller Ausstattung keine Lizenz für diese Spielzeit und wurde in die zweite Liga zurückversetzt. Der Startplatz ging an den Verlierer der Relegation 2022, IK Uppsala.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Der Zwölfte der Damallsvenskan spielt gegen den Dritten der Elitettan in den Play-offs mit Hin- und Rückspiel in der Relegation. Der Sieger qualifiziert sich für die folgende Damallsvenskan-Spielzeit.

|}

Weblinks 
 Website der Damallsvenskan (schwedisch)

Einzelnachweise 

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 2023